Sirrah (Alpheratz) – najjaśniejsza gwiazda Andromedy
 Sirrah – grupa muzyczna
 Archaiczny tytuł honorowy, prawdopodobnie forma sir